Höltzel ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Höltzel von Sternstein († 1651), Kupferstecher, Kartograf und Künstler in Tübingen, siehe Abraham Hölzel
 Franz Höltzel (1855–?), deutscher	Amtsrat und Politiker, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus
 Hieronymus Höltzel († nach 1527), deutscher Buchdrucker der Reformationszeit
 Michael Höltzel (1936–2017), deutscher Hornist und Hochschullehrer
 Wolfgang Höltzel (* 1965), deutscher Sänger und Schauspieler

Siehe auch:
 Hölzel
 Hölzl